El término firma alude, en esta enciclopedia:

 a una firma digital, mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar quién lo originó y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador;
 a una firma o empresa, el nombre legal de una empresa;
 a una firma de abogados o bufete de abogados o despacho de abogados o despacho jurídico, una empresa que ofrece servicios jurídicos;
 en informática, a la firma de una función o de un método, el conjunto formado al menos por el nombre de este y el número de parámetros que recibe; en algunos lenguajes de programación, incluye información adicional, como los tipos de datos de los parámetros de entrada;
 a la firma radárica, la estela que deja en el radar un objeto detectado por este;
 en astronomía, a la firma espectral, la combinación de radiación electromagnética emitida o absorbida que identifica un objeto de forma unívoca;
 a una signatura (firma), que originalmente incluía un monograma y que desde hace varios siglos presenta una firma autógrafa, el trazo o símbolo con el que se identifica a un personaje en un documento oficial; también es el nombre del acto en que se estampa.